

Бурубайтал — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Бурубайтал — станційне селище, Мойинкумський район, Жамбильська область

Див. також 
 Байтал